HD kan syfta på:

 HD –  ett amerikanskt motorcykelfabrikat grundat 1903, se Harley-Davidson
 HD – en morgontidning som utges i Helsingborg, se Helsingborgs Dagblad
 HD-huset – en funktionalistisk byggnad invigd 1930 på Drottninggatan i centrala Helsingborg
 HD – en dialysbehandling, se Hemodialys
 HD-nummer – ett nummer för stjärnor den astronomisk katalog Henry Draperkatalogen
 HD – en sjukdom som är vanlig främst bland stora och medelstora hundraser, se Höftledsdysplasi
 HD – en fiskebåt från Halmstad, se Svenska distriktsbeteckningar
 HD – en statistisk kategori i baseboll, se Hold
 HD – ett format High Density för en diskett
 HD-torrents – en bulgarisk Bittorrent-tracker

Media
 HD DVD – ett hög-densitetskivformat utvecklat av Toshiba
 HD Photo – ett bildformat utvecklat av det amerikanska företaget Microsoft och numera standarden JPEG XR
 HDTV – en tv-bild med högre upplösning
 HDV (TV) – ett digitalt videoformat lanserat 2003
 Intel High Definition Audio (IHD) – en av Intel utvecklad specifikation som tillåter ljudåtergivning i högre kvalité och på fler kanaler
 HD – flera betydelser, se High Definition

Se även
 HD – högsta domstolen i flera länder, se Högsta domstolen